Dies ist eine Liste der Abgeordneten zum Österreichischen Nationalrat (III. Gesetzgebungsperiode). Die III. Gesetzgebungsperiode begann am 18. Mai 1927 und endete am 1. Oktober 1930. Nach der Nationalratswahl am 24. April 1927 entfielen von 165 Mandaten 85 auf Einheitsliste aus Christlichsozialen, Großdeutscher Volkspartei, der nationalsozialistischen Riehl- und Schulzgruppe und anderen Gruppierungen, 71 auf die Sozialdemokratische Arbeiterpartei und 9 auf den Landbund. Während der Legislaturperiode waren 177 Mandatare Mitglied des Nationalrats.

Quelle 
 Abgeordnete zum Nationalrat der III. Gesetzgebungsperiode auf den Seiten des österreichischen Parlaments

03
Nationalrat3